О́керлунд () — шведская фамилия. Известные носители:

 Окерлунд, Гуннар (1923—2006) — шведский гребец-байдарочник.
 Окерлунд, Тотте (1915—2009) — шведский кёрлингист.
 Окерлунд, Юнас (род. 1966) — шведский кинорежиссёр и режиссёр музыкальных видеоклипов.